«Schiller-lounge»  (Шилер-лаунж) — назва щотижневого радіо-шоу (кожної суботи о 22:00 (CET), 23:00 (за київським часом)), що організоване одним з найуспішніших німецьких композиторів Крістофером фон Дейленом, більш відомим під псевдонімом Schiller. Вперше радіошоу було запущено в ефір 14 грудня 2013 року на радіо «Klassik», і транслювалося більш ніж в 300 містах Німеччини в FM-діапазоні.

Шоу має формат двогодинного міксу.

Епізод 02

21-12-2013

1. Denn Wer Liebt // Schiller
2. Death Shall Have No Dominion // Cliff Martinez
3. Sky Trees // Solar Fields
4. Frog // Carbon Based Lifeforms
5. In McDonalds // Burial
6. Berlin Moskau // Schiller
7. End // Wolfram De Marco 
8. Tiefblau // Schiller
9. I Made a Tree on The Wold // Telefon Tel Aviv
10. Natural Thing // Innocence
11. Marooned // Pink Floyd
12. Outro // M83
13. Пісня Сольвейґ // Schiller з Ганною Нетребко
14. Chenini // Commodity Place
15. Rachel's Song // Вангеліс
16. Mitternacht (Chill Out Version) // Schiller
17. Once In a Moment // Marsen Jules
18. VI Delar Samma Grav // Bam Spacey
19. Under Your Mind // Alex Sheffer
20. 864M // Юрген Паапе
21. Nightliner // Popnoname
22. A New Dawn // Pional
23. Einklang // Schiller
24. Milk (Klimek Remix) // Klimek
25. I Made a Tree On The World // Telefon Tel Aviv
26. Nuage III // Sylvain Cauveau
27. Moonlight // Rameses B

Епізод 66

15-03-2015

. Пісня Сольвейґ // Schiller з Ганною Нетребко
. Yellow // Schiller
.

Епізод 67=Епізод 02

21-03-2015

Радіопрограми
Електронна музика